Fashion (film)
 Fashion (piosenka)

Zobacz też 
 Fashion TV